Boris Cenic (* 1921 im damaligen Jugoslawien) ist ein jugoslawisch-französischer Maler.

1948 kam er nach dem Zweiten Weltkrieg als Flüchtling nach Frankreich.

Cenic gilt als  Maler in der Tradition französischer Impressionisten. Einer der Schwerpunkte seiner Tätigkeit waren Hafenszenen aus Südfrankreich.

Seine Bilder wurde auf Ausstellungen in Frankreich, den USA und anderen europäischen Ländern gezeigt.

Einzelnachweise 

Maler (Frankreich)
Jugoslawe
Franzose
Geboren 1921
Mann